Csehország
 Vlkovice, község a Chebi járásban
 Vlkovice, Fulnek városrésze a Nový Jičín-i járásban
 Vlkovice, Lišov városrésze a České Budějovice-i járásban